Хоккейный клуб «Авто» Екатеринбург — молодёжная команда по хоккею с шайбой из города Екатеринбурга. Выступает в Чемпионате молодёжной хоккейной лиги.

История 
26 марта 2009 года на совместном собрании клубов Континентальной хоккейной лиги, руководства лиги и Федерации хоккея России было принято официальное решение о создании МХЛ — молодёжной хоккейной лиги — совершенно нового, не имеющего аналогов на территории постсоветского пространства соревнования, участие в котором примут молодёжные команды всех российских клубов КХЛ.

Лучшие бомбардиры команды 
 2009/10 — Данил Каськов — 78 (29+49)
 2010/11 — Филипп Савченко — 66 (35+31)
 2011/12 — Александр Закиров — 50 (24+26)
 2012/13 — Денис Мингалеев — 66 (26+40)
 2013/14 — Денис Мингалеев — 51 (18+33)
 2014/15 — Павел Зыков — 36 (12+24), Роман Опалев — 36 (10+26)
 2015/16 — Максим Аскаров — 29 (12+17)
 2016/17 — Андрей Обидин — 54 (25+29)
 2017/18 — Антон Кошелев — 49 (22+27)
 2018/19 — Кирилл Тютяев — 60 (19+41)
 2019/20 — Владислав Бухаров — 55 (33+22)
 2020/21 — Илья Захаров — 41 (17+24)

Составлена из воспитанников хоккейного клуба «Автомобилист» для участия в чемпионате МХЛ — молодёжной хоккейной лиги. Команда образована на базе фарм-клуба — ХК «Автомобилист-2».

Выступления в МХЛ

Руководство 
 Исполнительный директор — Валентин Демидович
 Заместитель исполнительного директора по работе с МХЛ — Хазов Андрей Юрьевич

Тренерский штаб 
 Главный тренер — Венер Сафин (с июля 2016)

Клубные рекорды

Индивидуальная статистика 

Примечание: КН — Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, Штр — Штрафое время.

Командная статистика 

Примечание: ГЗ — голов забито, ГП — голов пропущено.

Участники Кубка Вызова МХЛ 

 2010 — Никита Манухов , Данил Каськов , Фёдор Малыхин 
 2011 — Филипп Савченко , Александр Стрельцов 
 2012 — Иван Яценко 
 2013 — Никита Трямкин , Денис Мингалеев 
 2014 — Дмитрий Лебедев 
 2015 — Роман Ивашов 
 2016 — Евгений Митякин 
 2017 — Владислав Шишков 
 2018 — Максим Дубовик 
 2019 — Владимир Галкин , Артём Белоцкий 
 2020 — Даниил Зайцев , Юрий Салов  
 2022 — Владислав Раздьяконов Н

Ежегодные результаты

Регулярный чемпионат 
Примечание: И — количество игр, В — выигрыши в основное время, ВО — выигрыши в овертайме, ВБ — выигрыши по буллитам, ПО — проигрыши в овертайме, ПБ — проигрыши по буллитам, П — проигрыши в основное время, ГЗ — голов забито, ГП — голов пропущено, О — очки.

Плей-офф 
 Сезон 2009—2010
 1/8 финала: Авто — МХК Динамо — 3:0 (6:3, 4:3ОТ, 7:0) 
 1/4 финала: Авто — Белые медведи — 1-3 (7:6, 2:4, 2:5, 3:4)

 Сезон 2010—2011
 1/8 финала: Авто — Барс — 3:0 (5:4, 4:2, 7:2) 
 1/4 финала: Авто — Стальные лисы — 0-3 (3:4, 0:2, 2:7)

 Сезон 2011—2012
Участие не принимали

 Сезон 2012—2013
 1/8 финала: Авто — Белые медведи — 3:2 (5:3, 1:3, 4:2, 2:8, 3:2ОТ) 
 1/4 финала: Авто — Мамонты Югры — 0-3 (1:2, 3:4, 0:3)

 Сезон 2013—2014
 1/16 финала: Авто — Толпар — 0:3 (6:7ОТ, 1:2, 3:4ОТ)

 Сезон 2014—2015
 1/16 финала: Авто — Мамонты Югры — 2:3 (3:0, 2:6, 4:5, 4:3, 1:4)

 Сезон 2015—2016
Участие не принимали

 Сезон 2016—2017
 1/8 финала: Авто — Реактор — 1:3 (2:1, 1:6, 2:5, 3:4ОТ)

 Сезон 2017—2018
 1/8 финала: Авто — Толпар — 3:0 (3:0, 3:1, 2:0)
 1/4 финала: Авто — Белые медведи — 0:3 (1:5, 2:4, 2:3)

 Сезон 2018—2019
 1/8 финала: Авто — Снежные барсы — 3-1 (4:0, 5:1, 2:5, 3:0)
 1/4 финала: Авто — Толпар — 3-1 (0:3, 1:0Б, 2:1, 4:3ОТ)
 1/2 финала: Авто — СКА-1946 — 3-2 (2:3, 2:1ОТ, 3:2ОТ, 1:6, 2:1)
 Финал: Авто — Локо — 3-4 (2:4, 2:3, 1:0, 2:1, 2:1ОТ, 2:3ОТ, 0:1)

 Сезон 2019—2020
 1/8 финала: Авто — Белые медведи — 2:3 (4:2, 1:2, 3:1, 0:3, 2:4)

 Сезон 2020—2021
 1/8 финала: Авто — Ирбис — 1:3 (0:1, 5:3, 2:5, 1:2)

См. также 
 Автомобилист (хоккейный клуб)
 Молодёжная хоккейная лига

Примечания

Ссылки 
 Сведения о команде
 «Авто» на сайте МХЛ
 

Клубы МХЛ
Хоккейные клубы России
Хоккейные клубы Екатеринбурга
ХК «Автомобилист»